Die Erste Division 1911/12 war die 17. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 17. September 1911 und endete am 2. Juni 1912.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab. Zum ersten Mal wurden alle Begegnungen ausgetragen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1911/12